Лагери — фамилия и топоним.

 Лагери — деревня в России, Чебоксарский район, Чувашия.
 Лагери, Филипп (род. 1952) — французский католический священник.

См. также 
 Казачьи Лагери
 Лагерь